«Родные поля» — название нескольких произведений искусства:
 «Родные поля» (1945) — фильм Бориса Бабочкина и Анатолия Босулаева.
 «Родные поля» (1953) — балет Николая Червинского.